Legh ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Legh (1855–1948), britische Bogenschützin
 Christopher Legh (* 1972), australischer Triathlet
 George Legh-Jones (1890–1960), britischer Manager
 George Anthony Legh Keck (1784–unbekannt), englischer Politiker
 Richard Legh, 5. Baron Newton (* 1950), britischer Peer und Politiker (parteilos)
 Richard Cornwall-Legh, 6. Baron Grey of Codnor (* 1936), britischer Adliger und Politiker
 Thomas Legh, 2. Baron Newton (1857–1942), britischer Politiker der Liberal Party
 William Legh Walsh (1857–1938), kanadischer Politiker und Richter